LD50 – quantità di una sostanza in grado di uccidere il 50% di una popolazione campione

 LD 50 Lethal Dose – film del 2003 diretto da Simon De Silva
 L.D. 50 – album dei Mudvayne del 2000